Појам Џоан Бофорт може да се односи на:
 Џоан Бофорт, краљица Шкотске
 Џоан Бофорт, грофица од Вестморленда